Гілка:
 Гілка — відросток від стовбура дерева, вкритий листям, квітами.
 Гілка (керування версіями) — поняття в системах контролю версій.
 Залізнична гілка — відгалуження від основної залізничної лінії.
 «Гілка» — фольклористичний ансамбль

Примітки